Geita (regio), regio in Tanzania
 Geita (stad), stad in Tanzania
 Bisdom Geita, bisdom in Tanzania
 Geita (vlinder), een geslacht van vlinders